AGJ – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Aguni (Giappone)
 agj – codice ISO 639-3 della lingua argobba